Associação dos Oficias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (AOPMBM) é uma entidade representante dos militares estaduais de Minas Gerais, fundada em 19 de fevereiro de 1999 na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Com um histórico de representatividade e combatividade em prol do oficialato da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros de Militar de Minas Gerais, a AOPMBM agrega alguns milhares de associados, oficiais e praças, das duas Corporações. A Associação dos Oficiais se faz presente em todo o estado de Minas Gerais e é uma das maiores associações de oficias do Brasil.

Principais Serviços 
 Representatividade Política
 Atendimento Jurídico 
 Fornecimento de Produtos e Serviços

Atual Gestão 
A atual gestão da AOPMBM, nomeada "Novo Rumo", caracteriza-se pela transparência e diálogo na condução da Associação. O atual presidente é o Ten Cel PM Márcio Ronaldo de Assis.

Ligações externas 
 

Organizações de profissionais do Brasil